Hajdu Gábor
 Hajdu Gábor (1937–2008) erdőmérnök
 Hajdu Gábor (1938) romániai magyar politikus, egészségügyi miniszter (1998–2000)
 Hajdu Gábor (1964) műfordító
Hajdú Gábor
 Hajdú Gábor (1935–1996) újságíró, író
Haydu Gábor
 Haydu Gábor (1807 körül –1855) római katolikus tanító, karnagy